Il Quintetto ideale della Juniorska ABA Liga è il riconoscimento che ogni anno la Juniorska ABA Liga conferisce ai 5 migliori giocatori che si sono distinti nel corso della competizione.

Elenco

Note 

Premi ABA Liga